Dasch ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Dasch (* 1976), deutsche Opern-, Konzert- und Liedersängerin (Sopran)
 Georg Dasch († 1578), Bürgermeister von Gotha
 George Dasch (1877–1955), amerikanischer Violinist und Dirigent
 George John Dasch (1903–1992), deutscher Agent

 Roswitha Dasch (* 1963), deutsche Künstlerin (Gesang und Geige)
 Valentin Dasch (1930–1981), deutscher Politiker (CSU), MdB

Siehe auch:
 Dash
 Ahmet Daş